

Мотлі — місто, штат Міннесота
 Мотлі — переписна місцевість, штат Вірджинія